Widerberg är ett svenskt och norskt efternamn, som enligt offentlig statistik tillgänglig 2014 bars av 583 personer bosatta i Sverige och av 48 personer bosatta i Norge.

Personer med efternamnet Widerberg
 Andreas Widerberg (1766–1810), skådespelare och teaterdirektör
 Arvid Widerberg (1904–1998), konstnär
 Bertil Widerberg (1925–1992), journalist och författare
 Bertil R. Widerberg (1926–2016), redaktör
 Bo Widerberg (1930–1997), filmregissör och författare
 Frans Widerberg (1934–2017), norsk målare och grafiker
 Fredrik Julius Widerberg (1800-talets första del), skådespelare och teaterdirektör
 Georgina Widerberg (1821–1858), skådespelare
 Henriette Widerberg (1796–1872), operasångerska, sopran
 Johan Widerberg (född 1974), skådespelare
 Karin Widerberg (född 1949), rättssociolog, professor
 Martin Widerberg (född 1965), regissör
 Nico Widerberg (född 1960), norsk skulptör
 Nina Widerberg (född 1960), barnskådespelare
 Siv Widerberg (1931–2020), författare, journalist och småskollärarinna

Källor

Svenska efternamn
Norska efternamn